Sakadamna steht für:

 Sakadamna (Tombokoirey II), Dorf in der Gemeinde Tombokoirey II in Niger
 Sakadamna (Tondikandia), Weiler in der Gemeinde Tondikandia in Niger